Gemaal (molen), dat wat een molenaar produceert
Gemaal (plaats), een buurtschap in de gemeente De Ronde Venen in de Nederlandse provincie Utrecht
Gemaal (waterbouwkunde), een pompinstallatie ter regulering van de waterstand
Een plechtig woord voor huwelijkspartner, nog te vinden bij prins-gemaal

Zie ook 
:Categorie:Gemaal in Nederland